Мустафа Сун Карайол (; ) — гамбийский футболист, полузащитник турецкого клуба «Адана Демирспор» и национальной сборной Гамбии.

Клубная карьера 
Мустафа родился 4 сентября 1988 года в Банжуле, столице Гамбии. Вскоре после его появления на свет его семья перебралась на постоянное место жительства в столицу Англии — Лондон. Там он и начал заниматься футболом, выступая за любительскую команду «Юнайтед ОллСтарс». Вскоре полузащитник был замечен скаутами «Суиндон Таун» и зачислен в академию «робинс». В октябре 2006 года Карайол, вслед за Полом Инсом, перешёл в «Маклсфилд Таун», а через год, снова вслед за своим первым тренером, подписал первый профессиональный контракт с «МК Донс» (Д4).

28 августа 2007 года Мустафа дебютировал за «донс» в матче Кубка лиги против «Шеффилд Юнайтед» (2:3), выйдя в стартовом составе и проведя на поле 62 минуты. Для получения игровой практики игрок был отправлен в «Кроули» (Д5). За клуб Стива Эванса Карайол провел 25 матчей, в которых забил 2 гола. Однако эта аренда не помогла Мустафе закрепиться в «Милтон Кинс Донс» — в июле 2008 года Карайола продают в «Торки» (Д5). За три года своего контракта он принял участие в 50 матчах клуба, отличился 6 забитыми голами, вместе с клубом добился повышения в классе, но так и не смог стать игроком основы.

20 мая 2010 года было официально объявлено о переходе Мустафы в «Линкольн Сити» (Д4). Ввиду того, что Карайол не достиг 24-летнего возраста, «черти» выплатили 35 тысяч фунтов стерлингов компенсации «Торки». 7 августа Мустафа провёл свой первый матч за «Линкольн» и сразу же отметился в нём забитым мячом. До нового года Карайол отметился ещё тремя результативными ударами, но дальше дела у гамбийца не заладились и, как следствие, он не всегда стал попадать в стартовый состав клуба, по итогам сезона вылетевшего в конференцию.

17 июня 2011 года Мустафа подписал двухлетний контракт с «Бристоль Роверс». 6 августа он дебютировал за «пиратов», выйдя на замену в матче против «Уимблдона», в котором его команда одержала победу со счётом 3:2. В январе 2012 года Карайол стал объектом внимания со стороны ряда клубов чемпионшипа, однако тренер Марк Макги решительно отклонял все предложения, в частности ответив отказом и на чаяния «Барнсли». С приближением лета интерес к Мустафе вспыхнул с новой силой, однако «пираты» были преисполнены решимости сохранить своего лидера. Тем не менее, в июле руководство «Роверс» приняло предложение «Мидлсбро» по трансферу полузащитника. За «Бристоль» Карайол сыграл в итоге 30 матчей, в которых отметился 4 голами.

1 августа 2012 года Мустафа присоединился к «Боро», подписав с клубом трехлетний контракт. 11 августа он дебютировал за «Мидлсбро» в матче Кубка лиги против «Бери», выйдя на поле в стартовом составе. В своём дебютном сезоне по причине травм футболист провёл за «речников» всего 18 матчей, в которых отметился 5 (3+2) баллами по системе «гол+пас». 15 марта 2013 года Карайол в концовке встречи против «Борнмута» (0:0) получил серьёзную травму колена, покинув поле лишь на носилках. Спустя несколько дней гамбиец прошёл медобследование — у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена, выбивший его из строя более чем на год.

После восстановления от травмы о возвращении в основу претендующего на повышение в классе «Мидлсбро» речи не шло — Карайол играл на правах аренды за «Брайтон» (5 матчей) и «Хаддерсфилд» (13 матчей, 3 гола). В начале января 2016 года полузащитник заключил арендное соглашение до конца сезона с «Лидсом», которым руководил его бывший тренер в «Кроули» Стив Эванс. 9 января, на следующий день после своего перехода, он дебютировал за «павлинов» в Кубке Англии и забил в первом же матче.

Международная карьера 
В ноябре 2012 года стало известно, что футбольная федерация Гамбии рассматривает возможность привлечения в сборную Карайола. В июне 2013 года Мустафа был назван в числе футболистов, вызванных главным тренером сборной Гамбии на предстоящие матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2014 года против национальных команд Кот-д’Ивуара и Марокко. Впрочем, спустя несколько дней стало известно, что помочь «скорпионам» вингер не сможет, поскольку представители сборной допустили нарушение в правилах уведомления клуба и самого игрока. В 2015 году футболист наконец дебютировал за национальную сборную страны в матче против Уганды.

Примечания

Ссылки 
 Биография Мустафа Карайола на русскоязычном сайте болельщиков «Лидса»
 Страничка футболиста на фан-сайте «Мидлсбро» — № 19 Мустафа Карайол

Футболисты Англии
Футболисты Гамбии
Игроки сборной Гамбии по футболу
Игроки ФК «Кроли Таун»
Игроки ФК «Торки Юнайтед»
Игроки ФК «Кеттеринг Таун»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Аполлон» Лимасол
Игроки ФК «Адана Демирспор»